1965  — может означать:

 натуральное число между 1964 и 1966.
 1965 год — невисокосный год григорианского календаря.

В астрономии
 NGC 1965 — эмиссионная туманность с рассеянным скоплением в созвездии Золотая Рыба.

В литературе
 1965 год в литературе

В кино, театре, искусстве
 1965 год в кино
 1965 год в театре
 1965 год в истории изобразительного искусства СССР

В музыке
 1965 год в музыке

В науке
 1965 год в науке